

Diritto
 Spiaggia libera – tipo di spiaggia

Cinema
 Spiaggia libera – film diretto da Marino Girolami